Peter Collinson kan syfta på:

 Peter Collinson (1694–1768), engelsk botaniker
 Peter Collinson (1936-1980), brittisk filmregissör
 en pseudonym för författaren Dashiell Hammett